Plusieurs villes ou communes en Belgique et en France possèdent une place du Pont-Neuf :

Place du Pont-Neuf à Malmedy.

Place du Pont-Neuf à Paris ;
 Place du Pont-Neuf à Toulouse.

Voir aussi 
 

Pont, place du